Jackson Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Jackson Lake State Park (Colorado)
 Jackson Lake State Park (Ohio)
 Stonewall Jackson Lake State Park in West Virginia